Lars Sørensen har flere betydninger

 Lars Sørensen (politiker) – Grønlandsk politiker
 Lars Sørensen – Dansk svømmer
 Lars Sørensen (musiker) – Norsk musiker